Tina Trstenjaková (* 24. srpna 1990 Celje, Jugoslávie) je slovinská zápasnice–judistka, olympijská vítězka z roku 2016

Sportovní kariéra 
Judu se věnuje od dětství pod vedením Marjana Fabjana v rodném Celje. Jejím osobní trenérkou je Urška Žolnirová. V slovinské seniorské reprezentaci se pohybuje od roku 2008. V roce 2013 zaujala místo reprezentační jedničky po Uršce Žolnirové v polostřední váze do 63 kg. Od roku 2014 patří mezi nejúspěšnější judistky současnosti. V roce 2016 startovala jako favoritka na vítězství na olympijských hrách Riu. Ve finále porazila Francouzku Clarisse Agbegnenouovou, když jí po minutě boje dostala na zemi do držení a získala zlatou olympijskou medaili.

Vítězství 
 2012 - 2x světový pohár (Řím, Istanbul)
 2013 - 1x světový pohár (Řím)
 2014 - 4x světový pohár (Sofie, Záhřeb, Abú Zabí, Kano Cup)
 2015 - 4x světový pohár (Tbilisi, Záhřeb, Budapešť, Paříž)
 2016 - 1x světový pohár (Düsseldorf)
 2017 - 1x světový pohár (Paříž)
 2018 - 1x světový pohár (Tunis)

Výsledky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
 Výsledky a novinky Tiny Trstenjakové na Judoinside.com
 Výsledky a novinkyTiny Trstenjakové na Judobase.org

Slovinské judistky
Olympijské vítězky v judu
Mistryně světa v judu
Mistryně Evropy v judu
Slovinští olympijští vítězové
Olympijští vítězové z LOH 2016
Zápasnická trojkoruna
Držitelé Bloudkovy ceny
Sportovec roku (Slovinsko)
Narození 24. srpna
Narození v roce 1990
Žijící lidé
Ženy
Narození v Celji